Osoby o tym nazwisku:
 Ján Ruman Driečny (strona ujednoznaczniająca) 
 Foguang Ruman – chiński mistrz chan
 Szymon Ruman – prawnik, legislator, urzędnik państwowy